Jan IV. Portugalský (portugalsky João IV de Portugal) 18. března 1604, Vila Viçosa – 6. listopadu 1656, Lisabon, známý též jako „El rey músico" (král hudebník) byl v letech 1640–1656 prvním králem z dynastie Braganza. Byl synem Teodosia II. z Braganzy, 7. vévody z Braganzy, a Anny de Velasco y Girón, prapravnučky Alfonsa de Aragón y La Mancha, nemanželského syna Ferdinanda II. Aragonského.

Ze strany svého otce pocházel po ženské linii od Manuela I. a jako vévoda z Braganzy po mužské linii od Jana I. Portugalského; od toho se odvíjely jeho nároky ucházet se o portugalský trůn. Filip IV. Španělský, který pocházel rovněž od Manuela I. Portugalského, ovšem po ženské linii, kraloval v Portugalsku, když byl zdědil trůn po svém otci a svém dědovi. Náboženské založení a mírumilovná povaha však vévodovi z Braganzy bránily uplatňovat své legitimní nároky.

Jeho ctižádostivější a odvážnější manželka Luisa de Guzmán, vévodkyně z Braganzy, ho však podnítila k obsazení portugalského trůnu: mohutná revoluce a spiknutí vedené Janem, zbavila v roce 1640 Portugalsko španělské nadvlády.

Místokrálovna Markéta Savojská, vévodkyně z Mantovy, stačila prchnout, ale ministr Vasconcellos byl zabit; poté byl vévoda z Braganzy lidem prohlášen a následně kortesy stvrzen králem pod jménem Jan IV. Portugalský.

Manželství a potomci 
V roce 1633 se Jan z Braganzy oženil s Luisou de Guzmán. Z manželství se narodilo 8 dětí:
 1. Teodosio (8. 2. 1634 Vila Viçosa – 13. 5. 1653 Lisabon), korunní princ, svobodný a bezdětný
 2. Anna (*/† 21. 1. 1635 Vila Viçosa)
 3. Juana (18. 9. 1636 Vila Viçosa – 17. 11. 1653 Lisabon)
 4. Kateřina (25. 11. 1638 Vila Viçosa – 31. 12. 1705 Lisabon)
 ⚭ 1662 Karel II. Stuart (29. 5. 1630 – 6. 2. 1685), král Anglie a Irska od roku 1660 až do své smrti a Skotska v letech 1649–1651 a 1660–1685
 5. Manuel (*/† 6. 9. 1640 Vila Viçosa)
 6. Alfons (21. 8. 1643 Lisabon – 12. 9. 1683 Sintra), jako Alfons VI. král portugalský a algarve od roku 1656 až do své smrti
 ⚭ 1666 Marie Františka Isabela Savojská (21. 6. 1646 Paříž – 27. 12. 1683 Lisabon),  manželství nebylo naplněno a bylo roku 1668 anulováno
 7. Petr (26. 4. 1648 Lisabon – 9. 12. 1706 tamtéž), jako Petr II. král portugalský a algarve od roku 1683 až do své smrti, v letech 1668–1683 vládl jako regent za bratra Alfonse
 I. ⚭ 1668 Marie Františka Isabela Savojská (bývalá manželka jeho bratra)
 II. ⚭ 1687 Marie Žofie Falcko-Neuburská (6. 8. 1666 Düsseldorf  – 4. 8. 1699 Lisabon)

Vedle těchto manželských dětí měl i nemanželskou dceru Marii (30. 4. 1644 Lisabon – 7. 2. 1693 tamtéž), jež se stala karmelitánskou řeholnicí.

Vývod z předků

Zajímavost 
Jan IV. Portugalský, nadaný hudebník, je spojován se vznikem jedné z mezinárodně nejznámějších vánočních koled, Adeste fideles. Vznikla někdy v 17.-18. století a jako její možní autoři se uvádějí John Francis Wade (1711–1786), John Reading (1645–1692), podle všeho jim však za základ posloužila skladba, kterou složil či zapsal král Jan v roce 1640.

Reference

Externí odkazy 
 

Braganzové
Portugalští králové
Portugalští infanti
Vévodové z Braganzy
Vévodové z Barcelos
Vévodové z Guimarães
Katoličtí panovníci
Pohřbení v klášteře sv. Vincenta z Fory
Narození 18. března
Narození v roce 1604
Narození ve Vila Viçose
Úmrtí 6. listopadu
Úmrtí v roce 1656
Muži